Banner  o bàner , format publicitari a Internet
 Banner (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Banner Elk, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Banner Hill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Bruce Banner, àlter ego de l'increïble Hulk, protagonista del còmic publicat per l'editorial estatunidenca Marvel Comics
 banner (Unix), processador de textos.